Альмар Александрович Серебренников (; 8 декабря 1932, Воронеж — 5 февраля 1998, Киев) — советский и украинский кинооператор и режиссёр-документалист. Заслуженный деятель искусств УССР (1980).

Биография 
Родился 8 декабря 1932 года в Воронеже. Окончил Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко (1955) и операторский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (1964).

Работал на киностудии учебных фильмов. С 1962 года — оператор и режиссёр Киевской киностудии научно-популярных фильмов «Киевнаучфильм». Член КПСС с 1962 года. Был членом Союза кинематографистов Украины.

Умер 5 февраля 1998 года в Киеве.

Награды 
 Первая премия II Всесоюзного кинофестиваля в Киеве за фильм «На грани жизни», 1966
 Диплом Международного кинофестиваля, Великобритания за фильм «В плавнях Днепра», 1966
 Премия имени М. В. Ломоносова АН СССР за фильм «На грани жизни», 1967
 Почётный диплом жюри XIII Всесоюзного кинофестиваля в Душанбе за фильм «Загадочный мир животных», 1980
 Заслуженный деятель искусств УССР (1980)
 Награждён медалями, знаком «Отличник кинематографии СССР».

Фильмография 
Оператор
  — Рассказы о Шевченко / Розповіді про Шевченка
  — Мел, тряпка, кибернетика / Крейда, ганчірка, кібернетика
  — Днепровские этюды / Дніпровські етюди
  — В Монтевидео / У Монтевідео
  — На грани жизни / На межі життя
  — Атлант-1
  — В плавнях Днепра / У плавнях Дніпра

Режиссёр-постановщик
  — Индийские йоги — кто они? / Індійські йоги. Хто вони?
  — Крокодилы … как крокодилы … / Крокодили… як крокодили…
  — Индия отражается в Ганге / Індія відбивається в Гангу
  — Вас ждёт Нептун / На вас чекає Нептун (в соавторстве)
  — Загадочный мир животных / Загадковий світ тварин
  — В. М. Глушков, кибернетик / В. М. Глушков, кібернетик
  — Дели, связь времён / Делі, зв’язок часів
  — Государственное отношение / Державне ставлення
  — Воплощение / Втілення
  — Уроки В. Ф. Шаталова
  — Рождение украинского кино / Народження українського кіно
  — Закарпатские горизонты / Закарпатські горизонти
  — Национальный музей «Чернобыль» / Національний музей «Чорнобиль»

Литература 
 Спілка кінематографістів України. К., 1985. — С. 140—141.
 Митці України. К., 1992. — С. 524—525.
 Мистецтво України: Біографічний довідник. К., 1997. — С. 534.

Примечания

Ссылки 
 «Диалоги с мастером». Рассказ о творчестве Альмара Серебреникова (Неля Пасечник, еженедельник «Зеркало недели»).

Выпускники Киевского университета
Выпускники ВГИКа
Члены КПСС
Отличники кинематографии СССР